Gminy w USA:
 Wabaunsee (ang. Wabaunsee Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wabaunsee (ang. Wabaunsee County) – w stanie Kansas